Мадриз има више значења:

 Мадриз (Сан Франсиско дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Мадриз, Ел Балнеарио (Сан Франсиско дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику